Dokutschajewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Dokutschajewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Samonienen, 1938–1946 Reiterhof, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Dokutschajewo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Dokutschajewo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod